Manolo Codeso puede referirse a:

 Manuel Codeso Ruiz (1926-2005), actor y humorista español integrante del trío Zori, Santos y Codeso;
 Manolo Codeso Nieves (1935-), humorista español integrante del dúo Lussón y Codeso, y primo del anterior.